Danae steht für:

 die Pflanzengattung Danae mit der einzigen Art Traubendorn (Danae racemosa)
  Mehrere Schiffe, darunter
 Danae (Schiff)
 HMS Danae (D44)

Siehe auch:
 Danaë (Begriffsklärung)